Hjalmar Falk kan syfta på bland andra:

 Hjalmar Falk (1859–1928), norsk filolog
 Hjalmar Falk (1884–1954), svensk general
 Hjalmar Fredrik Falk (1856-1938), svensk konstnär